Глобалният индекс за конкурентоспособност () e годишен отчет на Световния икономически форум. Първият отчет е направен през 1979 г.

Външни препратки 
 The Global Competitiveness Report 2011 – 2012
 The Global Competitiveness Report 2010 – 2011
 The Global Competitiveness Report 2009 – 2010
 The Global Information Technology Report 2007 – 2008, Palgrave Macmillan ISBN 1-4039-9932-5
 The Global Competitiveness Report 2007 – 2008, Palgrave Macmillan ISBN 1-4039-9637-4

Списъци на страни
Конкуренция